Маттео Йоргенсон ( ) — американский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2020 года за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения 

 2017
 5-й Тур Абитиби (юниоры) — Генеральная классификация
 5-й Гран-при Рублиланда (юниоры) — Генеральная классификация
 2018
 2-й  Чемпионат США — Групповая гонка 
 8-й Хроно Кристин Армстронг
 9-й Rhône-Alpes Isère Tour  — Генеральная классификация
 2019
 1-й  Тур де л’Авенир — Очковая классификация
 1-й — Этап 1 (КГ) Giro del Friuli-Venezia Giulia
 4-й Ronde de l'Isard  — Генеральная классификация
 4-й Trofeo Edil C

Примечания

Ссылки 
 Маттео Йоргенсон на FirstCycling
 Маттео Йоргенсон Профиль на сайте 
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики США